Andreas Linger (ur. 31 maja 1981 w Hall in Tirol) – austriacki saneczkarz, trzykrotny medalista olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy oraz zdobywca Pucharu Świata.

Kariera 
Pierwszy sukces w karierze osiągnął w 2001 roku, kiedy w parze ze swym bratem, Wolfgangiem, zdobył brązowe medale w dwójkach i zawodach drużynowych podczas mistrzostw świata juniorów w Lillehammer. W tym samym składzie Austriacy zdobyli też złote medale w dwójkach na mistrzostwach świata w Siguldzie (2003), mistrzostwach świata w Cesanie (2011) i mistrzostwach świata w Altenbergu (2012) oraz brązowy podczas mistrzostw świata w Whistler (2013). Ponadto na MŚ w Siguldzie (2003) zdobył też brązowy medal w zawodach drużynowych. Wielokrotnie zdobywał też medale mistrzostw kontynentu, w tym złoty w dwójkach podczas mistrzostw Europy w Siguldzie w 2010 roku

W 2002 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, gdzie w dwójkach był ósmy. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Turynie Austriacy zdobyli złoty medal, podobnie jak podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver w 2010 roku. Bracia Linger brali także udział w igrzyskach w Soczi w 2014 roku, gdzie zajęli drugie miejsce w dwójkach. Wyprzedzili ich jedynie Niemcy: Tobias Wendl i Tobias Arlt. Wystartowali tam także w zawodach drużynowych, zajmując siódme miejsce.

Ponadto w sezonie 2011/2012 zwyciężyli w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w dwójkach. W sezonie 2010/2011 zajęli drugie, a w sezonach 2004/2005, 2007/2008 i 2008/2009 zajmowali trzecie miejsce w tej samej klasyfikacji. Na swoim koncie ma 58 miejsc na podium w tym 15 zwycięstw w konkurencji jedynek oraz jedno zwycięstwo w rywalizacji drużynowej.

W 2003 roku otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii. W 2014 roku bracia Linger zakończyli sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zbiorcze zestawienie podium w zawodach Pucharu Świata

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Bibliografia 
 Profil na stronie FIL

Przypisy 

Austriaccy medaliści olimpijscy
Austriaccy saneczkarze
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1981